Борис Наумович Воловодов () — советский лётчик-штурмовик морской авиации, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (17.11.1943, посмертно). Лейтенант (9.04.1943).

Биография 
Родился 19 июля (1 августа) 1914 года в Грозном в рабочей семье. Рос по месту жительства семьи в Ставрополе. Окончил 7 классов школы № 64 (начинал учиться в школе № 24, ныне средняя общеобразовательная школа № 32) и энергетический техникум в городе Иваново. Работал на предприятиях города Славянска, там же учился в аэроклубе. В 1938 году окончил Херсонскую лётно-инструкторскую школу Осоавиахима, после чего работал лётчиком-инструктором в аэроклубах Ставрополя и с 1939 года — Куйбышева. С 1939 года имел воинское звание «младший лейтенант запаса».

С 1931 года состоял членом ВЛКСМ, в 1943 году принят кандидатом в члены ВКП(б).

В августе 1942 года был призван на службу в авиацию Военно-морского флота, первоначально был пилотом-инструктором в 1-й школе пилотов первоначального обучения ВВС ВМФ (школа была развёрнута в Куйбышевской области).

С мая 1943 года — в составе действующего флота Великой Отечественной войны, однако с мая по сентябрь 1943 года Б. Н. Воловодов обучался на курсах командиров звеньев ВВС ВМФ и только в сентябре был направлен в 47-й штурмовой авиационный полк 11-й штурмовой авиационной дивизии ВВС Черноморского флота, командовал там звеном и временно исполнял должность командира эскадрильи. Принимал участие в Новороссийско-Таманской наступательной и Керченско-Эльтигенской десантной операциях.

За время своего участия в боевых действия в сентябре—октябре 1943 года лейтенант Борис Воловодов совершил 15 боевых вылетов на штурмовку войск противника. Эскадрилья под его командованием потопила 2 сторожевых катера и 4 быстроходные десантные баржи, повредила ещё 2 быстроходные десантные баржи и 1 сторожевой корабль. Также были уничтожены до 100 солдат и офицеров, одна радиостанция, 11 автомашин, 10 конных повозок с грузами, 2 танка, 1 береговая батарея, 3 точки малокалиберной зенитной артиллерии, разрушен причал в порту Феодосия.

3 ноября 1943 года лейтенант Борис Воловодов в составе группы из 12 штурмовиков «Ил-2» вылетел на штурмовку скоплений техники и живой силы противника в районе посёлка Эльтиген (ныне — в черте Керчи). Несмотря на вражеский зенитный огонь, лётчики произвели штурмовку. Когда она уже почти была завершена, с запада появилась группа бомбардировщиков «Ju-88». Экипаж Воловодова протаранил один из бомбардировщиков. Вместе с Борисом Наумовичем погиб штурман 1-й эскадрильи младший лейтенант Василий Леонтьевич Быков.

Похоронен в братской могиле в посёлке Героевское.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года «за захват плацдарма на Керченском полуострове и проявленные при этом отвагу и геройство» лейтенанту Борису Наумовичу Воловодову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Награждён орденом Ленина (17.11.1943, посмертно).

Память 
 В городах Керчь и Ставрополь именем Б. Н. Воловодова названы улицы.
 Имя Героя высечено на стене памяти Мемориального комплекса в Севастополе (п. КАча), посвящённого подвигу авиаторов-черноморцев.
 Школа № 32 в городе Ставрополе носит имя Героя Советского Союза Б. Н. Воловодова, у здания школы установлен его бюст.
 Мемориальная доска установлена в Ставрополе в 2000 году на доме, который находится на месте дома, где жила семья Воловодовых и где Герой прожил детские годы.

Примечания

Литература 
 
 Авдеев М. В. У самого Чёрного моря. Книга 3. — М.: ДОСААФ, 1975. — С. 50.
 Авиация и космонавтика СССР. — М.: Воениздат, 1968. — С. 287.
 Бессмертные подвиги. — М.: Воениздат, 1980. — С. 227—230.
 Вершинин К. А. Четвёртая воздушная. — М.: Воениздат, 1975. — С. 287—288.
 Герои боёв за Крым. — Симферополь: Таврия, 1972. — С. 61—62.
 Герои твои, Херсонщина. — Симферополь: Таврия, 1980. — С. 35.
 Гиляревский В. П. Война: Морские летчики. О боевом пути 47-го штурмового авиаполка ВВС ВМФ. В 2-х томах. — Том 1. — М., 1992.
 Иванов П. Н. Крылья над морем. — М.: Воениздат, 1973. — С. 202—203.
 Краснознамённый Черноморский флот. — М.: Воениздат, 1987. — С. 248.
 На грани возможного. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: «Лимб», 1993. — С. 87—91.
 Подвиг во имя Родины. Книга 3. — Куйбышев: Куйбышевское книжное издательство, 1975. — С. 65-71.

Ссылки 
 Документальный фильм «Ворошиловские соколы. Фильм 2».

Лётчики морской авиации Великой Отечественной войны
Участники Новороссийско-Таманской операции
Участники Керченско-Эльтигенской десантной операции
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Лётчики, совершившие таран
Кандидаты в члены КПСС